San Damijano ima više značenja:
 San Damijano (Bolonja)
 San Damijano (Peruđa)
 San Damijano (Pjačenca)
 San Damijano (Savona)
 San Damijano (Verčeli)